Jean-Bernard Lévy peut désigner :
 Jean-Bernard Lévy (1897-1940), dirigeant du football français ;
 Jean-Bernard Lévy (1955-), dirigeant d'entreprise français.